Saleem Sherwani (1951) (1951), Pakistaans hockeydoelman
 Saleem Sherwani (1962) (1962), Pakistaans hockeyer